Henry Herbert kan syfta på flera personer, bland andra:
 Henry Herbert, 2:e earl av Pembroke (1534–1601)
 Henry Herbert, 9:e earl av Pembroke (1693–1750)
 Henry Herbert, 10:e earl av Pembroke (1734–1794)
 Henry Herbert, 17:e earl av Pembroke (1939–2003)
 Henry Herbert, 4:e baron Herbert av Cherbury (omkring 1640–1691)
 Henry Herbert, 1:e baron Herbert av Cherbury (1654–1709)
 Henry Herbert, 2:e baron Herbert av Cherbury (omkring 1678–1738)
 Henry Herbert, 1:e earl av Carnarvon (död 1811)
 Henry Herbert, 2:e earl av Carnarvon (1772-1833)
 Henry Herbert, 3:e earl av Carnarvon (1800-1849)
 Henry Herbert, 4:e earl av Carnarvon (1831-1890)
 Henry Herbert, 7:e earl av Carnarvon (1924-2001)
 Henry Herbert (hovman)